Potel ist der Familienname folgender Personen:

 François-André Potel (1697–1783), französischer Geistlicher und Lokalhistoriker
 Jürgen Potel, Professor am Hygieneinstitut der Universität Halle, Erstbeschreiber der Listeriengenese der Granulomatosis infantiseptica
 Victor Potel (1889–1947), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Pottel